

Patronyme 

 Guillaume Massieu (1665-1722), traducteur et poète ;
 Jean-Baptiste Massieu (1743-1818), évêque constitutionnel de l'Oise et Conventionnel ;
 François Massieu (1832-1896), mathématicien et physicien français ;
 Claudia Ruiz Massieu (1972-), personnalité politique mexicaine.

Toponyme 

 Massieu, commune française l'Isère.

Patronyme normand